Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

245e régiment d'infanterie
245e régiment d'artillerie

 /
 
 

Homonymie d'unités militaires